Albinów puede hacer referencia a varias localidades de Polonia:

 Albinów (Baja Silesia);
 Albinów (Łódź);
 Albinów (Siedlce, Mazovia);
 Albinów (Sokołów, Mazovia).